Открытый чемпионат Антальи по теннису — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турции в городе Анталья, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Новый в календаре турнир в 2017 году прошёл с 25 июня по 1 июля. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Доминик Тим (№ 8 в мире на тот момент). Австрийский теннисист выбыл в первом же матче на стадии второго раунда, уступив теннисисту из квалификации Рамкумару Раманатхану. Фавориты плохо выступили на турнире. В четвертьфинале сыграл только один сеянный теннисист, а до полуфинала ни один не добрался. По итогу победу смог одержать Юити Сугита из Японии (№ 66 в мире), который в финале одолел француза Адриана Маннарино (№ 62 в мире). Титул для Сугиты стал дебютным на соревнованиях тура.

В парном турнире победу одержали фавориты Айсам-уль-Хак Куреши и Роберт Линдстедт, имевшие первый номер посева. В финале они досрочно обыграли вторых номеров посева Оливера Мараха и Мате Павича.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Юити Сугита обыграл  Адриана Маннарино со счётом 6-1, 7-6(4).
 Сугита выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Маннарино сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Роберт Линдстедт обыграли  Оливера Мараха /  Мате Павича со счётом 7-5, 4-1 — отказ.
 Куреши выиграл 3-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Линдстедт выиграл 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Антальи по теннису
 Мировой тур ATP 2017
 Тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

Турция
Теннис
Июнь 2017 года
Июль 2017 года
2017